Памятник жертвам войны:
 Памятник жертвам войны (Батуми)
 Памятник жертвам фашизма (Донецк)

См. также 
 Памятник жертвам Холокоста